Der German Grand Prix 2022/3 (GGP) ist das dritte Turnier im Jahr 2022, in der Billarddisziplin Karambolage-Dreiband und wird vom 9.–11. September 2022 in Bottrop ausgetragen.

Gemeldete Teilnehmer (nach Rangliste 2022) 
(Quelle: )
 Tay-Dien Truong (BC Regensburg)
 Roman Bachmaier (BC Regensburg)
 Tobias Bouerdick (MBC Duisburg)
 Wolfgang Zenkner (BC Landau)
 Thomas Kerl (CV Kassel)
 Marcel Back (ATSV Erlangen)
 Amir Ibraimov (MBC Duisburg)
 Holger Kroke (BC GT Buer)
 Frank Spruzina (VfV Hildesheim)
 Hamed Mohssen (CV Kassel)
 Andreas Volbracht (BA Berlin)
 Bajram Ibraimov (MBC Duisburg)
 Andreas Schenkel (ATSV Erlangen)
 Martin Witt (BA Berlin)
 Christof Benedikt Stein (BA Berlin)
 Berkutay Göncüoglu (BCC Witten)
 Hakan Gülter (BCC Witten)
 Mario Kania (Billard Center Weywiesen)
 Dieter Ernst (BC GT Buer)

Gemeldete Teilnehmer (alphabetisch) 
 Heinz-Peter Bastian (1. BC Saarbrücken)
 Ali Ibraimov (MBC Duisburg)
 Volker Karras (Billard Center Weywiesen)
 Abdulkadir Kavak (BCC Witten)
 Michael Krauskopf (Billard Center Weywiesen)
 Norbert Roestel (BC International Berlin)
 Roland Siedentopf (SV Fürth-Poppenreuth)
 Stefan Siegburg (Billard Center Weywiesen)

Spielsystem 
Es werden pro Jahr drei Grand Prix gespielt. Dabei werden am Ende je nach Platzierung Punkte vergeben. Die drei Punktbesten nach drei Turnieren qualifizieren sich für die Deutsche Meisterschaft 2022. Gespielt wird das Turnier im Doppel-Knock-out-System bis die acht Besten ermittelt sind. Danach geht es im Knock-out-System weiter bis zur Entscheidung. Ist das Teilnehmerfeld nicht voll besetzt (32 oder 24) gibt es für die Ranglistenbesten Freilose. Ab dem zweiten Turnier sind die Punktebesten des ersten Turniers gesetzt und die restlichen Spieler werden dazugelost.

Im Doppel-K.-o. wird bis 30 Punkte und in der K.-o.-Runde bis 40 Punkte ohne Aufnahmenbegrenzung gespielt. Alle Partien werde ohne Nachstoß gespielt.

Doppel-K.-o.-Runde

Vorrunde

Verliererrunden

K.-o.-Runde 

 Legende ErgebnisseMP = PunktePkt = PunkteAfn = AufnahmenED = EinzeldurchschnittHS = Höchste Serie
 DistanzPunkte: 40Aufnahmenbegrenzung: neinNachstoß: nein

Abschlusstabelle nach der K.-o.-Runde

Einzelnachweise 

2022
Karambolageveranstaltung 2022
Billardturnier in Bottrop